Taylors Island ist der Name folgender Inseln

in Kanada:

 Taylors Island (New Brunswick)

 Taylors Island (Ontario)

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Taylors Island (Maryland)
 Taylors Island (Minnesota)
 Taylors Island (Missouri)
 Taylors Island (Tennessee)

Siehe auch:
 Taylor Island (Begriffsklärung)